Игры плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне 2013/2014 начались 30 апреля 2014 года и закончились 13 июня. Шесть лучших команд от каждой из двух групп лиги вышли в плей-офф.

Формат 
По итогам регулярного сезона команды, занявшие 1 и 2 места в группах выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала. Первый раунд плей-офф (1/8 финала) играется сериями до 2-х побед, остальные — до 3-х.

Сетка

1/8 финала

«Красные Крылья» — «Енисей»

«Локомотив-Кубань» — «Красный Октябрь»

«Нижний Новгород» — «Астана»

«Триумф» — «Спартак»

1/4 финала

«Уникс» — «Красные Крылья»

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

«Химки» — «Нижний Новгород»

«Летувос Ритас» — «Триумф»

1/2 финала

«Нижний Новгород» — «Летувос Ритас»

«Уникс» — ЦСКА

Финал «Нижний Новгород» — ЦСКА

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь и результаты матчей

Единая лига ВТБ в сезоне 2013/2014